Expectation ou Expectations peut faire référence à :

Albums 
Expectation
 Expectation, album de Girl's Day.
 Expectation, album de .
Expectations
 Expectations, album de Bebe Rexha.
 , album de .
 Expectations, album de Hayley Kiyoko.
 , album de Keith Jarrett.

 Chansons 
 , chanson de Tame Impala.
 '', une valse composée par Ilya Herold Lavrentievich Kittler.

Homonymie
Homonymie de titre